Tortopus är ett släkte av dagsländor. Tortopus ingår i familjen Polymitarcyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Tortopus